Lilla Nabbasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Nabbasjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (0,9 ha)
Lilla Nabbasjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Nabbasjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn